Фінал Кубка УЄФА 2000—2001 — фінальний матч тридцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став англійський «Ліверпуль», що обіграв іспанський «Депортіво Алавес» у додатковий час з рахунком 5-4.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2000-01 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 2000-01 на сайті RSSSF 

2001 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 16 травня
Травень 2001